Jędrzejewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Jędrzejewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jędrzejewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Jędrzejewo, village de la gmina de Czarnków, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jędrzejewo, village de la gmina de Lubasz, dans la voïvodie de Grande-Pologne